

Geografia
 Hyder –  census-designated place degli Stati Uniti d'America situato nella regione sud-orientale dell'Alaska
 Hyder – area non incorporata nella contea di Yuma, Arizona, Stati Uniti d'America

Persone
 Greg Hyder (1948) – ex cestista statunitense
 Jamie Gray Hyder (1985) – attrice e modella statunitense